Krumbeck ist der Name folgender Ortschaften:
 Krumbeck (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Krumbeck (Putlitz), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Putlitz im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Krumbeck (Stockelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Stockelsdorf im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Krumbeck (Warsow), Ortsteil der Gemeinde Warsow im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Krumbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Krumbeck (* 1993), deutscher Basketballspieler
 Lothar Krumbeck (1878–1958), deutscher Geologe und Paläontologe
 Sven Krumbeck (* 1989), deutscher Politiker (Piratenpartei)

Siehe auch:
 Krummbek
 Krumbek
 Krummbach
 Krumbach